{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Arsenal – Seizoen 2009/10
| volledigenaam = Arsenal Football Club
| bijnaam = The Gunners
| opgericht = 1886
| stadion = Emirates Stadium, Londen
| capaciteit = 60.260
| voorzitter =  Peter Hill-Wood
| trainer =  Arsène Wenger
| assistent-trainer = 
| competitie = Premier League 
| pattern_b1  = _arsenalhome0810
| pattern_la1 = _arsenalhome0810
| pattern_ra1 = _arsenalhome0810
| pattern_sh1 = _whitereddown
| pattern_so1 = _arsenalhome
| leftarm1    = FF0000
| body1       = FF0000
| rightarm1   = FF0000
| shorts1     = FFFFFF
| socks1      = FFFFFF
| pattern_la2        = _arsenalaway0910
| pattern_b2         = _arsenalaway0910
| pattern_ra2        = _arsenalaway0910
| pattern_sh2        = _arsenalaway0910
| pattern_so2        = _arsenalaway0910
| leftarm2           = 003973
| body2              = 003973
| rightarm2          = 003973
| shorts2            = 003973
| socks2             = 003973
| titelDerdeShirt    = Alternatief
| pattern_la3        = _arsenalthird0910
| pattern_b3         = _arsenalthird0910
| pattern_ra3        = _arsenalthird0910
| pattern_sh3        = _arsenalthird0910
| pattern_so3        = _arsenalthird0910
| leftarm3           = 8C8C8C
| body3              = FFFFFF
| rightarm3          = 8C8C8C
| shorts3            = 403C42
| socks3             = FFFFFF
| resultatenHuidig     = Arsenal in het seizoen 2019/20
}}
Arsenal FC eindigde in het seizoen 2009/2010 van de Premier League op een derde plaats met 75 punten en was daarmee 11 punten verwijderd van landskampioen Chelsea. Het verloor negen van zijn 38 wedstrijden, waardoor het op geen enkel moment echt aanspraak maakte op een mogelijke landstitel. Omdat de club in de vorige campagne een rechtstreekse kwalificatie had mislopen voor de groepsfase van de UEFA Champions League, moest het een voorronde spelen. In de play-offs van de UEFA Champions League schakelde men het Schotse Celtic uit en bereikte als zodanig toch de groepsfase, waarin de club het opnam tegen AZ Alkmaar en Standard Luik. Men avanceerde tot de kwartfinale, waarin FC Barcelona veel te sterk was in de return (2–2, 4–1). In de FA Cup werden de manschappen van Arsène Wenger reeds uitgeschakeld na de vierde ronde, met name door Stoke City. In de League Cup werd Arsenal evenzeer vroeg uitgeschakeld. In de vijfde ronde was het kapitaalkrachtiger geworden Manchester City te sterk met 3–0. Tijdens een Premier League-uitwedstrijd tegen "kwelduivel" Stoke City op 27 februari 2010 zette men een scheve situatie recht. Men stond lange tijd 1–0 achter, maar won de wedstrijd met 1–3. Een incident met Aaron Ramsey en Stoke-speler Ryan Shawcross overschaduwde echter de zege. Ramsey, die als jongeling een vaste plek had verworven, liep een dubbele open beenbreuk op na een zware tackle van Shawcross. Ramsey zou van deze blessure herstellen en zijn plaats in de ploeg terugwinnen. Er wachtte hem eerst een lange revalidatie. Eduardo da Silva, die twee seizoenen eerder een zware enkelblessure opliep, was terug. Eduardo kon echter nooit meer overtuigen en speelde weinig. In de wintermercato haalde Wenger zijn oude centrale verdediger Sol Campbell even terug naar het Emirates Stadium. Campbell mocht weg bij het financieel noodlijdende Portsmouth omdat hij een te lucratief contract had, Portsmouth zou aan het einde van het seizoen degraderen. Voor de start van het seizoen besloot Wenger de kluis gesloten te houden en zo was centrale verdediger Thomas Vermaelen de enige speler die door de Fransman werd ingelijfd. De Belg kwam over van AFC Ajax. In de zomermercato verhuisde Emmanuel Adebayor naar Manchester City, maar het vertrek van de Togolees werd niet meteen opgevangen door Wenger. Kolo Touré verliet de club na zeven jaar dienst en verhuisde net als Adebayor naar Manchester City, Gaël Clichy was nu de laatst overgebleven "Invincible''" uit het seizoen 2003/2004. Cesc Fàbregas, door blessures teruggeslagen tijdens het vorige seizoen, was helemaal terug en werd door Wenger tot aanvoerder gebombardeerd.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2009-2010 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

 Portsmouth kreeg negen punten aftrek, vanwege financiële problemen

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2009/2010 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

2010
Engelse voetbalclub 2009/10